Чемпионат Азии по бразильским шашкам среди мужчин 2013 года прошёл в Ташкенте с 26 апреля по 5 мая по швейцарской системе. В турнире приняли участие 16 спортсменов из 6 стран.

Результаты

Блиц 
Приняли участие 16 спортсменов.

Ссылки 
 Результаты чемпионата на Едином шашечном сайте

2013
шашки бразильские
шашки бразильские
шашки бразильские
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Апрель 2013 года
Май 2013 года